Microsiervos puede hacer referencia a
 Microsiervos (libro), novela de 1995;
 Microsiervos (blog), blog español.